A 2005–2006-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 72. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Zagłębie Lubin előtt. A Polonia Warszawa kiesett.

A bajnokság végeredménye

A Wisła Płock nyerte a lengyel kupát 3–1-re a Zagłębie Lubin ellen így indulhatott a 2006–2007-es UEFA-kupában.

Góllövőlista élmezőnye

Rájátszás 

2006. június 14.

Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: 0-2

2006. június 18.

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok: 2-1

Jagiellonia Białystok a lengyel másodosztályban, míg az Arka Gdynia az első osztályban folytathatta.

További információk 

 rsssf.com

2006
Lengyel 1